El término Stepnói (Степно́й) puede referirse a:

Stepnói (Duván-Mechetlino, Bashkortostán), localidad del raión de Duván-Mechetlino de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Stepnói (Jáibulino, Bashkortostán), localidad del raión de Jáibulino de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Stepnói (Kalmukia), localidad de la república de Kalmukia, en Rusia.
Stepnói (Beloréchensk, Krasnodar), localidad del raión de Beloréchensk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Stepnói (Yeisk, Krasnodar), localidad del raión de Yeisk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Stepnói (Kavkázskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kavkázskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Stepnói (Kalíninskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kalíninskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Stepnói (Kanevskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kanevskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Stepnói (Liápinskoye, Novokubansk, Krasnodar), localidad del municipio Liápinskoye del raión de Novokubansk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Stepnói (Novoselskoye, Novokubansk, Krasnodar), localidad del municipio Novoselskoye del raión de Novokubansk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Stepnói (Novopokróvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Novopokróvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Stepnói (Slaviansk, Krasnodar), localidad del raión de Slaviansk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Stepnói (Tijoretsk, Krasnodar), localidad del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Stepnói (Yeisk, Krasnodar), localidad del raión de Yeisk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Stepnói (Krasnoyarsk), localidad del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Stepnói (Krasnogvardeiski, Oremburgo), localidad del raión de Krasnogvardéiski del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Stepnói (Svetly, Oremburgo), localidad del raión de Svetly del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Stepnói (Tashla, Oremburgo), localidad del raión de Tashla del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Stepnói (Omsk), localidad del óblast de Omsk, en Rusia.
Stepnói (Aksái, Rostov), localidad del raión de Aksái del óblast de Rostov, en Rusia.
Stepnói (Volgodonsk, Rostov), localidad del raión de Volgodonsk del óblast de Rostov, en Rusia.
Stepnói (Bolshaya Martynovka, Rostov), localidad del raión de Martynovka del óblast de Rostov, en Rusia.
Stepnói (Oktiabrski, Rostov), localidad del raión de Oktiabrski del óblast de Rostov, en Rusia.
Stepnói (Proletarsk, Rostov), localidad del raión de Proletarsk del óblast de Rostov, en Rusia.
Stepnói (Bolshaya Glushitsa, Samara), localidad del raión de Bolshaya Glushitsa del óblast de Samara, en Rusia.
Stepnói (Koshki, Samara), localidad del raión de Koshki del óblast de Samara, en Rusia.
Stepnói (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Stepnói (Zabaikalie), localidad del krai de Zabaikalie, en Rusia.